Кваснєвський — польське прізвище.

 Квасневський Александр (*1954) — польський державний і політичний діяч, президент Польщі в 1995–2005.
 Кваснєвський Сигізмунд Карлович (1878—1937) — ксьондз, настоятель костелів у Вінниці, Проскурові, Ростові на Дону та Києві.

Польські прізвища